Бьёрклунд () — фамилия шведского происхождения. Известные носители:

 Бьёрклунд, Ирина (род. 1973) — финская актриса шведского происхождения.
 Бьёрклунд, Йоахим (род. 1971) — шведский футболист.
 Бьёрклунд, Тор (1889—1975) — норвежский изготовитель мебели, известен также как изобретатель ножа для резки сыра (ostehøvelen).
 Бьёрклунд, Элен (род. 1972) — шведский политик из Социал-демократической рабочей партии, депутат Риксдага.
 Бьёрклунд, Ян (род. 1962) — шведский политик, глава партии Либералы.